Hübers ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Hübers (* 1993), deutscher Fechter
 Timo Hübers (* 1996), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hubers